Мурью — река в России, протекает в Республике Коми. Устье реки находится в 40 км по левому берегу реки Чуб. Длина реки составляет 28 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000022613.

Примечания

Ссылки 
 
 

Притоки Чуба
Реки Княжпогостского района